Le mot Skhirat ou Skhirate désigne la transcription française du mot arabe صخيرات :

Toponymie 

  :
 Plage Skhirat, une plage à Thénia en Basse Kabylie.
  :
 Skhirat, une ville balnéaire.
 Préfecture de Skhirate-Témara, une préfecture.
 Circonscription de Skhirate-Témara, une circonscription législative.
 Gare de Skhirat, une gare ferroviaire.

Politique 
 Coup d'État de Skhirat, un coup d'État raté au Maroc (1971).
 Accords de Skhirat, un traité de paix concernant la Libye (2015).